Un méplat  (de mes, préfixe, et plat, signifiant qui n'est pas bien plat) peut désigner entre autres :
 un méplat, en mathématiques, un point d'une surface où les courbures principales sont nulles ;
 un méplat, en génie mécanique, une surface plane sur une pièce mécanique ;
 un relief méplat, en sculpture, qui présente un faible relief sans déformer les volumes représentés (en particulier du corps humain)..